La  de la course cycliste, le Tour de Lombardie a eu lieu le  et a été remportée par l'Italien Giovanni Cuniolo.

Classement final

Liens externes 
 Résultats complets
  Tour de Lombardie 1909 sur museociclismo.it

1909
Sport en Italie en 1909
Cyclisme sur route en 1909
Novembre 1909